Open du Touquet 2012 — традиционный теннисный турнир внутрифранцузского женского тура, проводящийся в Ле-Туке, Франция.

В 2012 году соревнование проводится уже в 19-й раз — на этот раз с 10 по 16 декабря.

Посев

Ход турнира

Первые раунды

Финальные раунды

См. также 
 Открытый чемпионат Ле-Туке

 Битва континентов 2012
 Mubadala World Tennis Championship 2012
 AAMI Classic 2013

Ссылки 
 Сайт турнира 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Декабрь 2012 года
2012